Richmond Hill – miejscowość w Stanach Zjednoczonych w stanie Georgia
 Richmond Hill – miejscowość w Kanadzie w prowincji Ontario
 Richmond Hill – miejscowość na Grenadzie